Curuá (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pará
Curuá (rivier), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Pará